Csehország
 Hajany, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Hajany, település a Dél-morvaországi kerület Brno-vidéki járásában